Friends in Love – album di Dionne Warwick del 1982
 Friends in Love – album di Johnny Mathis del 1982